Geografie
 Kerkhove, plaats in West-Vlaanderen

Personen uit België 

Personen uit Nederland
 Lesley Kerkhove (*1991), Nederlandse tennisster